Pileta hace referencia a varios artículos:

Objetos 
 Lavabo, recipiente donde se vierte agua para aseo personal.
 Fregadero, recipiente donde se vierte agua para el lavado de vajilla, cubertería y otros útiles de cocina.
 Pileta de natación, también llamada piscina.
 Fuente (arquitectura), una pieza de arquitectura que normalmente vierte agua.
 Benditera, pequeño aplique de cerámica con una pilita o pililla que se colgaba en la pared a la entrada de las casas.

Lugares
 Cueva de la Pileta en Benaoján, provincia de Málaga, España.
 Fabrica de Piletas, en Buenos Aires, Argentina.